StarNet — интернет-провайдер и оператор фиксированной связи в Молдавии.
 Starnet или СтарНет — интернет-провайдер в Москве, один из первых, предоставивших безлимитные тарифы.